John Quayle (1868–1930) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Quayle (ur. 1938) – angielski aktor